86. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 22–29 września 2013 we włoskim mieście Florencja. Były to trzynaste zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata (poprzednio w: 1926, 1932, 1951, 1955, 1962, 1968, 1976, 1985, 1994, 1999, 2004 i 2008). Jedynie Niemiec Tony Martin w jeździe indywidualnej na czas, Holenderka Marianne Vos w wyścigu ze startu wspólnego oraz grupy kobiet i mężczyzn w wyścigach drużynowych zdołali obronić tytuły mistrzów świata. Wśród multimedalistów najlepszymi okazali się Tony Martin i Holenderka Ellen van Dijk, którzy zdobyli po dwa złote medale.

Polacy w mistrzostwach zdobyli złoty medal, który wywalczył Michał Kwiatkowski, zostając mistrzem świata w jeździe drużynowej na czas startując w belgijskiej grupie Omega Pharma-Quick Step.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 1099 osób (284 kobiety i 815 mężczyzn) z 77 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Włochy (73 osoby), Holandia (66) i Francja (50). Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI dla jazd drużynowych oraz przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w pozostałych konkurencjach.

Zawodnicy i zawodniczki polscy 

Do mistrzostw świata, Polski Związek Kolarski oraz szefowie grup zawodowych (wyścigi drużynowe) zgłosili 39 osób (28 zawodników i 11 zawodniczek).

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa oraz multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2013 w kolarstwie
2013 we Włoszech
Kolarstwo we Włoszech
Sport we Florencji